In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in der niederländischen Stadt Almere aufgelistet. Es werden die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen ab 1983 angegeben. Es werden alle Parteien aufgeführt, die mindestens bei einer Wahl wenigstens 2,95 Prozent der Stimmen erhalten haben.

Parteien 
 50PLUS: 50PLUS
 AOV: Algemeen Ouderen Verbond
 AP: Almere Partij
ab 2014: Almere Partij/Ouderen Politiek Aktief
 BIJ1: BIJ1
 CD: Centrum Democraten
 CDA: Christen-Democratisch Appèl
 CP, ab 1990 CP’86: Centrumpartij
 CPN: Communistische Partij van Nederland
 CU: ChristenUnie
1990: Gereformeerd Politiek Verbond
1994 und 1998: Gereformeerd Politiek Verbond/Reformatorische Politieke Federatie/Staatkundig Gereformeerde Partij
ab 2002: ChristenUnie
 D66: Democraten 66
 DENK: DENK
 FvD: Forum voor Democratie
 GL: GroenLinks
 GPV: Gereformeerd Politiek Verbond → CU
 LA: Leefbaar Almere
 OPA: Ouderen Politiek Aktief → AP
ab 2014: Almere Partij/Ouderen Politiek Aktief
 PPR: Politieke Partij Radikalen
 PSP: Pacifistisch Socialistische Partij
 PvdA: Partij van de Arbeid
 PvdD: Partij voor de Dieren
 PVV: Partij voor de Vrijheid
 RA: Respect Almere
 RPF: Reformatorische Politieke Federatie → CU
 SGP: Staatkundig Gereformeerde Partij → CU
 SP: Socialistische Partij
 SPA: Stadspartij Almere
 Stap ’84: Stap ’84
 TON: Trots op Nederland
 Unie 55+: Unie 55+ → VSP
 VSP: Verenigde Senioren Partij
1998: Unie 55+
 VVD: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Gemeinderatswahlen 
Die Wahlen 1978, 1980 und 1982 wurden als Beiratswahlen () bezeichnet. 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

Einzelnachweise

Literatur 
 Gemeente Almere (Herausg.): Almere – statistisch overzicht 1991, ohne ISBN

Weblinks 
 Leitseite für alle Gemeinderatswahlen bis 2018 In: gemeenteraad.almere.nl. Gemeente Almere (niederländisch)
 Verkiezingen. In: verkiezingsuitslagen.nl. Kiesraad (niederländisch)

Kommunalwahlen
Almere
Kommunalwahlen In Almere
Almere